La Copa de la UEFA 1990-91 se disputó entre septiembre de 1990 y mayo de 1991, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 32 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Uno de los hechos destacables de la edición fue el regreso de los equipos ingleses después del castigo de 5 años impuesto por la UEFA como consecuencia de los tristes incidentes de la tragedia de Heysel.

La final, disputada a doble partido el 8 y el 22 de mayo de 1991 enfrentó al Inter de Milán y al AS Roma, con victoria del conjunto lombardo por un marcador global de 2-1.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Goleadores 
Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA 1990-91 fueron:

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Inter de Milán